5543 Шараф (5543 Sharaf) — астероїд головного поясу

 Ессам Абдель-Азіз Шараф (*1952) — єгипетський політик
 Аль-Хаді Шараф-ад-Дін бін Мухаммед бін Абд-ар-Рахман (*1820 — †1890) — зейдитський імам Ємену
 Ях'я аль-Мутаваккіль Шараф-ад-Дін (*1473 — †1555) — імам Зейдитської держави у Ємені
 Шараф ад-Дін бін Камаль ад-Дін бін Хасан бін 'Алі аль-Киримі (*2-га пол. XIV століття — †1440) — ісламський середньовічний вчений, правник та філософ
 Рашидов Шараф Рашидович (*1917 — †1983) — радянський партійний діяч

 Шараф — село, Фархорський район, Хатлонська область, Таджикистан